Натуральне число 547
 547 рік до нашої ери
 547 рік нашої ери